Pinball (Flipper) peut désigner plusieurs jeux vidéo :
 Pinball, sorti en 1983 sur Intellivision ;
 Pinball, sorti en 1984 sur borne d'arcade ;
 Pinball: Revenge of the Gator, sorti en 1989 sur Game Boy.